Финал Кубка УЕФА 1976 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 1975/76, 5-го сезона в истории Кубка УЕФА. Первый финальный матч состоялся 28 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Ответный матч состоялся 19 мая 1976 года, на стадионе «Олимпиаштадион» в Брюгге. В матче встретились английский «Ливерпуль» и бельгийский «Брюгге».

Отчёты о матчах

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок УЕФА 1975/1976

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1976
Кубок УЕФА
Апрель 1976 года
Май 1976 года
Лига Европы УЕФА 1976
Лига Европы УЕФА 1976
Международные соревнования по футболу в Бельгии
События 28 апреля
Спортивные соревнования в Брюгге
Спорт в Бельгии в 1976 году
Международные спортивные соревнования в Ливерпуле
Спорт в Великобритании в 1976 году
Международные соревнования по футболу в Великобритании
События 19 мая